IFE est un sigle qui peut désigner :
 Institut français de l'éducation ;
 Institut français d'espéranto ;
 Institut français d'Estonie ;
 In-flight entertainment (en français, divertissement en vol) ;
 indemnisation forfaitaire d'entretien.

 Ife, une vieille cité yoruba située au sud-ouest du Nigeria.

Ifè est un nom qui peut désigner :
 Ifè, une langue ede parlée aux Bénin et Togo.
 Ìfé, un film nigérian sorti en 2020.